NGC 232 (другие обозначения — ESO 474-15, MCG −4-2-40, VV 830, AM 0040-234, IRAS00402-2350, PGC 2559) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Кит.

Галактика находится на расстоянии около 303 миллионов световых лет от Млечного пути, диаметр около 80 000 световых лет.

Галактики NGC 230, NGC 235, IC 1573 находятся в одной области неба.

Сверхновая типа Ia SN 2006et наблюдалась здесь.

Объект был обнаружен 1866 году американским астрономом Фрэнсисом Ливенвортом.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

Кит (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой
0232